Чурковская — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Благовещенского сельского поселения. В деревне находится филиал Вельского краеведческого музея — «Алёшкин дом». Родовой дом маляров-отходников Петровских.

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1993» как «Чурковская(Чирковская)». Насчитывала 16 дворов, 61 жителя мужского пола и 57 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 24 двора, 107 мужчин и 110 женщин.

География 
Чурковская расположена на юге Архангельской области, приравненным к районам Крайнего Севера, и находится на правом берегу реки Ваги (приток Северной Двины) к северо-западу от села Благовещенское.
 Часовой пояс

Население

См. также 
 Список населённых пунктов Вельского района

Примечания

Литература 
 Мильчик М. И. «Монументальная живопись Поважья» (каталог «Крестьянская живопись Поважья из собрания музеев Архангельской области, М., 2003)

Ссылки 
 Ровдинский район: Подчинённые пункты Воскресенского сельсовета // Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах
 Чурковская на карте Wikimapia

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»